Oh No (Bring Me the Horizon) - single van Bring Me the Horizon
 Oh No (rapper) - Amerikaans rapper
 Oh No (OK Go) - album van OK Go
 Oh No (Jessy Lanza) - album van Jessy Lanza
 Oh No (Bro'Sis) - single van Bro'Sis song
 Oh No (Commodores) - single van Commodores
 Oh No (puzzel) - puzzel in kranten en puzzelboekjes
 Oh No! - computerspel
 Oh No! More Lemmings - computerspel